Первый дивизион 1976 () — 65-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 13 мая 1976 года и закончился 31 августа 1976 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1976
Исландия
1976 год в Исландии